Зеленоборское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Коми 
 Зеленоборское сельское поселение — входит в муниципальный район Печора

Курганская область
 Зеленоборское сельское поселение — входит в Шадринский район